Grundsjöarna kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grundsjöarna (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (9,89 ha)
Grundsjöarna (Vilhelmina socken, Lappland, 724042-146996), sjö i Vilhelmina kommun, 
Grundsjöarna (Vilhelmina socken, Lappland, 724064-146949), sjö i Vilhelmina kommun,  (3,41 ha)
Grundsjöarna (Vilhelmina socken, Lappland, 724077-146887), sjö i Vilhelmina kommun,  (14,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn